Die WSF Open 2020 waren ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Snookerturnier. Es fand vom 10. bis 17. Januar 2020 in der Malta Snooker Academy in Ħamrun auf Malta statt. 2018 hatte der internationale Verband unter dem Namen WSF Championship erstmals ein Qualifikationsturnier für die Profitour ausgetragen. Aus organisatorischen Gründen entfiel im Jahr darauf das Turnier, 2020 kehrte es unter neuem Namen und mit einem zusätzlichen Juniorenturnier zurück.

Sieger wurde der Engländer Ashley Hugill. Er besiegte Julian Bojko aus der Ukraine im Endspiel mit 5:3. Ursprünglich war nur für den Titelträger ein Platz auf der Snooker Main Tour der Profis vorgesehen gewesen, aufgrund der COVID-19-Pandemie und von Turnierausfällen wurde die Qualifikations neu geregelt und sowohl Hugill als auch Bojko bekamen die Startberechtigung für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22.

Gruppenphase 
152 Spieler aus 34 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. 38 Gruppen mit jeweils 4 Spielern wurden gebildet, in denen jeder gegen jeden um die Platzierungen spielte. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Der Österreicher Andreas Ploner war einer der Spieler, die bereits in der Vorrunde ausschieden.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. Die Gruppenersten der Vorrunde sowie die 14 besten Gruppenzweiten waren direkt für die zweite Hauptrunde qualifiziert. Die übrigen 24 Zweitplatzierten spielten eine Auftaktrunde und die 12 Sieger füllten die 64 Plätze der zweiten Runde auf.

Runde 1 

|}

Runde 2 bis Finale

Finale 
Die große Überraschung des Turniers war der erst 14-jährige Ukrainer Julian Bojko. Mit nur 4 abgegebenen Frames war er durch das Hauptturnier gekommen und hatte dabei erfahrene Spieler wie die beiden Ex-Profis Sean O’Sullivan und Ross Muir klar geschlagen. Bereits früher in der Saison hatte er auf sich aufmerksam gemacht, als er die Amateurqualifikation für das Paul Hunter Classic 2019 gewonnen hatte. Ashley Hugill musste auf dem Weg ins Finale zweimal in den Decider gehen, allerdings war er fast genau 11 Jahre älter und hatte zuvor zwei Jahre auf der Profitour gespielt. Mit einem Century-Break im ersten Frame setzte der Engländer auch sofort eine Marke und mit einem 50er Break erhöhte er auf 2:0. Doch Bojko zeigte sich wenig beeindruckt und auch ohne ganz hohe Breaks holte er die nächsten beiden Frames zum Ausgleich. Mit einem 62-Punkte-Break drehte er dann sogar den Spielstand in eine Führung. Letztendlich entschied aber doch das bessere Breakbuilding über den Sieg. In den nächsten beiden Frames hatte Bojko jeweils die erste Chance, blieb aber unter 30 Punkten hängen. Beide Male drehte Hugill mit Breaks über 50 Punkten das Spiel und holte die Frames. Im 8. Frame kam er dann als erster in ein Break und mit 89 Punkten am Stück entschied er das Spiel und damit das Match mit 5:3 für sich.

Century-Breaks 
Es gab 14 Century-Breaks während des Turniers. 12 Spieler schafften 100 oder mehr Punkte am Stück, nur einem, dem Turniersieger Ashley Hugill, gelang das mehr als einmal. Eines seiner drei Centurys spielte er im Finale. Das höchste Break von 132 Punkten gelang dem Waliser Jamie Jones bereits am Eröffnungstag in seinem ersten Gruppenmatch.

Quellen

Weblinks 
 2020 WSF Open (World Snooker Federation)

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Malta
Sport (Ħamrun)